Rastoka est un toponyme qui peut désigner :
 Rastoka, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ribnik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Rastoka, un village de Croatie situé dans la municipalité de Gospić, comitat de Lika-Senj ;
 Rastoka, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.